Sofortmeldung steht für:

 eine Meldung der höchsten Dringlichkeitskategorie S für ein meldepflichtiges Ereignis in der Kerntechnik
 Sofortmeldung (Sozialversicherungsrecht), die Bekanntgabe der Aufnahme einer Beschäftigung, die Arbeitgeber gewisser Branchen für neue Mitarbeiter abgeben müssen